Verdensmesterskaberne i badminton 2009 var det 17. VM i badminton. Mesterskabet blev arrangeret af Badminton World Federation (BWF) og blev spillet i Hyderabad, Indien i perioden 10. – 16. august 2009.

Mesterskabet blev en stor succes for de kinesiske spillere, som vandt guldmedaljer i fire af de fem rækker. I herresingle blev den forsvarende verdens-, OL- og All England-mester Lin Dan som den første verdensmester for tredje gang, da han i finalen besejrede sin landsmand Chen Jin, mens brozemedaljerne gik til de to indonesere Taufik Hidayat og Sony Dwi Kuncoro. To danskere nåede kvartfinalerne – Peter Gade tabte til den senere guldvinder Lin Dan, mens VM-debutanten Jan Ø. Jørgensen, der var den eneste useedede spiller i kvartfinalerne, tabte til Taufik Hidayat.

I damesingle sejrede Lu Lan, som dermed blev verdensmester for første gang. Alle medaljerne i denne række gik til kinesisk fødte spillere, idet hendes landsmandinde, den tidligere dobbelte verdensmester og OL-sølvvinder Xie Xingfang, vandt sølv, og bronzemedaljerne tilfaldt Pi Hongyan (som imidlertid stillede op for Frankrig) og Wang Lin. Eneste danske deltager i denne række var Tine Rasmussen, som blev slået ud i kvartfinalen af den senere mester Lu Lan.

Verdensmesterskabet i herredouble gik for anden gang til kineserne Cai Yun og Fu Haifeng, som tidligere havde vundet VM i 2006. I finalen vandt parret over sydkoreanerne Jung Jae-Sung og Lee Yong-dae, som dermed vandt VM-sølv for anden gang i træk. Bronzemedaljerne blev vundet af de to malaysiske par Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari og Koo Kien-Leat / Tan Boong-Heong, som vandt Malaysias to eneste medaljer ved dette mesterskab.

I damedouble gjorde Kina rent bord, idet alle fire medaljer i rækken blev vundet af kinesiske par. Guldet gik til Zhang Yawen og Zhao Tingting, og det var deres første VM-titel. Sølvmedaljerne blev vundet af Cheng Shu og Zhao Yunlei, mens Ma Jin / Wang Xiaoli og de olympiske mestre Du Jing / Yu Yang måtte "nøjes" med bronzemedaljerne.

I den eneste række uden kinesisk dominans sejrede den danske mixed double bestående af Thomas Laybourn og Kamilla Rytter Juhl. I finalen besejrede danskerne de forsvarende verdensmestre Nova Widianto og Liliyana Natsir fra Indonesien med 21-13, 21-17. Indoneserne havde i semifinalen besejret Joachim Fischer Nielsen og Christinna Pedersen, som dermed vandt bronzemedaljer sammen med de sydkoreanske OL-mestre Lee Yong-dae og Lee Hyo-jung. Laybourn og Juhl blev de første danske verdensmestre i badminton siden 2003, hvor Lars Paaske og Jonas Rasmussen vandt VM i herredouble. Og det var første gang i 14 år, at en dansk mixed double stod øverst på sejrsskamlen ved et VM. Det skete nemlig senest ved VM 1995, hvor Thomas Lund og Marlene Thomsen sejrede. 

Mesterskabet blev uden deltagelse af spillere fra England. Dagen inden mesterskabet startede, besluttede de engelske spillere at melde afbud og rejse hjem, fordi de var bekymrede over terrortrusler fra den muslimske organisation Lashkar-e-Taiba.

Medaljevindere

Resultater

Herresingle

Første, anden og tredje runde

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Damesingle

Første, anden og tredje runde

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Herredouble

Første, anden og tredje runde

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Damedouble

Første, anden og tredje runde

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Mixed double

Første, anden og tredje runde

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tournament Software – Yonex Sunrise BWF World Championships – 09

Noter 

2009
Badminton i 2009